Samostan Betlehem u Sarajevu
Samostan Betlehem u Zagrebu